Кыргызско-Турецкий университет «Манас» (, ) — высшее учебное заведение, расположенное в городе Бишкек. Назван в честь легендарного кыргызского героя — Манаса.

История 

Университет Манас начал свою деятельность в 1997—1998 учебном году после утверждения уполномоченными органами обеих стран Договора « Об учреждении в столице Кыргызстана — г. Бишкек Кыргызско-Турецкого университета „ Манас“». Данное соглашение было подписано 30.09.1995 года Правительствами Турецкой Республики и Кыргызской Республики в г. Измир.

Университет проводит набор студентов из Кыргызстана по результатам вступительного экзамена, организованного Центром набора и распределения студентов. Студенты Турции набираются по результатам экзамена, проводимого Центром набора и распределения студентов Турецкой Республики. Студенты других тюркоязычных государств и народностей набираются по результатам экзамена, проводимого также Центром набора и распределения студентов Турецкой Республики для тюркоязычных государств.

По состоянию на конец первого семестра 2011—2012 учебного года на 9-ми факультетах, 4-х высших школах, в 1 профессиональной школе обучаются 3809 студента бакалавриата, и в 2-х институтах продолжают обучение 196 студентов магистрантов и аспирантов.

Университет является юридическим лицом, имеющим также как и университеты Турции, научную автономию. Обучение в Университете является бесплатным, помимо этого студентам выдается стипендия, а также лучшим студентам выдается отдельная стипендия за академическую успеваемость. Университет обеспечивает также учебными пособиями. Для студентов в студенческой столовой продается обед по льготным ценам. Функционируют студенческие общежития университета. Языками обучения в университете являются кыргызский и турецкий языки. Кроме того преподаются английский и русский языки.

Факультеты 
 Гуманитарный факультет
 Факультет естественных наук
 Факультет искусств
 Факультет экономики и управления
 Факультет коммуникации
 Инженерный факультет
 Ветеринарный факультет
 Сельскохозяйственный факультет
 Высшая школа физической культуры и спорта
 Консерватория (статус высшей школы)
 Высшая школа туризма и гостиничного дела
 Высшая школа иностранных языков
 Факультет теологии

Награды 
 Орден «Достук» (30 августа 2017, Кыргызстан) — «за особый вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала Кыргызской Республики».

Известные преподаватели и выпускники 
 Аманова, Роза
 Жигитов, Салижан
 Суюндуков, Артыкпай
 Эгизбаев, Уланбек

См. также 
 Международный туркмено-турецкий университет
 Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави

Примечания 

Университеты Бишкека
Кавалеры киргизского ордена «Достук»
Киргизско-турецкие отношения